Prima peut désigner :
 Prima est une gamme de locomotives du constructeur ferroviaire français Alstom, 
 Prima est un magazine féminin français.
 Prima est un cultivar de pommier.
 Prima est une agence de presse russe.
 PRIMA, une plate-forme de satellites.

Prima est aussi un nom de famille qui peut désigner :
 Leon Prima (1907-1985), trompettiste de jazz américain, frère de Louis Prima ;
 Louis Prima (1910-1978), chanteur, compositeur et trompettiste de jazz américain.